Pianotrio nr. 2 (Bridge)
 Pianotrio nr. 2 (Sinding)
 Pianotrio Nr. 2 (Schubert)